Deklaration kan syfta på:

 Deklaration – ett offentligt meddelande av påbud, föreskrifter eller underrättelser, se kungörelse
 Deklaration (politik) – en vanlig benämning på mellanstatliga, bindande överenskommelser
 Självdeklaration – uppgifter som en skattskyldig fysisk eller juridisk person lämnar till skattemyndigheten
 Skattedeklaration – en månatlig deklaration av moms och arbetsgivaravgifter som svenska näringsidkare lämnar till Skatteverket
 Fastighetsdeklaration – uppgifter om fastighetens värde från ägaren
 Deklaration (poker) – en pokerterm
 Deklaration (programmering) – specifikation av namn och typ av data för en variabel, funktion eller annan identifierare, se även deklarativ programmering